Il singolare del Heineken Open 2008 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

David Ferrer era il detentore del titolo, ma ha perso ai quarti contro Julien Benneteau.

Philipp Kohlschreiber hanno vinto in finale 7–6(4), 7–5, contro Juan Carlos Ferrero.

Teste di serie 

  David Ferrer (quarti)
  Juan Ignacio Chela (secondo turno)
  Juan Mónaco (semifinali)
  Juan Carlos Ferrero (finale)

 Jarkko Nieminen (primo turno) 
 Nicolás Almagro (secondo turno) 
 Philipp Kohlschreiber (campione)  
 Albert Montañés (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Heineken Open 2008
ATP Tour 2008